Элена Мазотти () — это итальянская женщина- и первооткрывательница астероидов, которая работает в обсерватории Монтелупо. В период с 1998 по 1999 год совместно с двумя другими итальянскими астрономами ей было обнаружено в общей сложности 3 астероида.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов